They Were Wrong, So We Drowned («Они ошибались, так что мы утопились») — второй студийный альбом американской рок-группы Liars, выпущенный в феврале 2004 года. Альбом был включён в книгу «Тысяча и один музыкальный альбом, который стоит прослушать, прежде чем вы умрёте».

Об альбоме 
Альбом представляет собой довольно свободную форму концептуального альбома, построенном на теме колдовства у горы Брокен во время Вальпургиевой ночи и рассказам о судах над ведьмами в области гор Гарц в Германии. Запись альбома происходила в сельских лесах Нью-Джерси, что также было вдохновением для исходного направления альбома.

Критика 
Альбом получил крайне смешанные отзывы и продавался хуже своего предшественника. Однако после выпуска следующего альбома, Drum's Not Dead, They Were Wrong, So We Drowned получил больше внимания и положительной критики.

Список композиций

Примечания